Pools voetbalelftal onder 17 (mannen)
Pools voetbalelftal onder 17 (vrouwen)